AE, Ae oz ae ima več pomenov.

AE 
 ISO 3166-1 oznaka za Združene arabske emirate
 ASCII Express
 American Express

Ae

ae 
 ISO 639 oznaka za avestanščino

Glej tudi 

Kratice